Saint-Hilarion ist der Name folgender Orte:
 Saint-Hilarion (Québec), Gemeinde im französischen Département Yvelines
 Saint-Hilarion (Yvelines), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec